Tineo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tineo (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias, 
 Tineo (kommun), Asturien, Province of Asturias, 

Robotskapade Spanienförgreningar